En un jeu cruel est le  de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Fabrice Angleraud (dessin) et François Froideval (scénario). L'album est publié chez Dargaud en .

Synopsis 
Il s'agit d'un prélude à la série, explicitant les mystères des origines de Wismerhill, héros des Chroniques de la Lune noire, et la réelle nature de son père, le Prince des Nuées.

Wismerhill fut aussi il y a longtemps un enfant, avant de parcourir le monde et de finir empereur de Lyhnn. Voici le début de sa terrible histoire qui devait changer à jamais la face du monde.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2011
Enfant de fiction